Lucey kan syfta på:
 Lucey, Côte-d'Or
 Lucey, Meurthe-et-Moselle
 Lucey, Savoie